Zkratka ACG může mít více významů:

 Rare (firma) – britská firma založena pod názvem Ashby Computer Graphics (ACG), vyvíjející počítačové hry a videohry
 Azeri-Širag-Gunešli – ropná pole v Ázerbájdžánu na břehu Kaspického moře
 Air Cargo Global – slovenská letecká společnost
 ACG (subkultura)  – subkultura animované, komiksové a videoherní tvorby v Číně